Puede referirse a:
 El municipio de Feldberg, en la Selva Negra, Alemania
 El monte Feldberg, la cumbre más alta en la Selva Negra, Alemania.